São José da Safira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José da Safira (ort), Minas Gerais, 
 São José da Safira (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar